

Geografia 
 Mandra – ex comune greco della prefettura dell'Attica Occidentale
 Mandra-Eidyllia – comune della Grecia situato nella periferia dell'Attica 
 Monte della Mandra – monte della Repubblica di San Marino
 Mândra – comune della Romania nel distretto di Brașov
 Mandra di l'Ainu – frazione del comune di Sassari in Sardegna
 Solfara Mandra – miniera di zolfo della Sicilia

Persone 
 Riccardo di Mandra – nobile normanno, conte del Molise

Pagine correlate 
Mandria